Mikó Lőrinc (1806–1872) unitárius kollégiumi tanár
 Mikó Lőrinc (1881–1957) táblai tanácselnök, egyházpolitikus
 Mikó Lőrinc (1951–2015) jogi közíró, unitárius egyházi tanácsos

Jegyzetek